Pierre-Antoine Simonneau, né le  à Nantes en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Yétis du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 19 || 0 || 0 || 0 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2006-2007 || Yétis du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 2 || 3 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2007-2008 || Yétis du Mont-Blanc || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 3 || 3 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2008-2009 || Ducs d’Angers || Ligue Magnus
|| 26 || 2 || 5 || 7 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 25 || 4 || 4 || 8 || 32 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2010-2011 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 15 || 0 || 3 || 3 || 4 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 24 || 0 || 3 || 3 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2012-2013 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 2 || 3 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 20
|-
| 2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 25 || 1 || 2 || 3 || 20 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2014-2015 || Bruleurs de Loups || Ligue Magnus || 23 || 0 || 2 || 2 || 18 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0  
|-
| 2015-2016 || Ours de Villard-de-Lans ||  Division 2 || 16 || 3 || 18 || 21 || 28 || 4 || 1 || 8 || 9 || 18 	
|-
| 2016-2017 || Ours de Villard-de-Lans ||Division 2 || 17 || 5 || 12 || 17 ||20 || 4 || 1 || 5 || 6 || 6 	
|-
| 2017-2018 || Ours de Villard-de-Lans ||Division 2 || 18 || 3 || 5 || 8 || 4 || 4 || 0 || 3 || 3 || 4 	
|-
| 2018-2019 || Ours de Villard-de-Lans ||Division 2 || 16 || 1 || 5 || 6 || 34 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 	
|-
| 2019-2020 || Ours de Villard-de-Lans ||Division 2 || 14 || 3 || 8 || 11 || 10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Nantes
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Défenseur de hockey sur glace